Баранович — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баранович Варлаам ( 1784) — український церковний діяч в Московії, архімандрит, член Духовного Собору
 Баранович Вячеслав Васильович — майор Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького ІІІ ступеня
 Баранович Дмитро Якович (1869—1937) — священник, член III Державної думи Російської імперії від Волинської губернії
 Баранович Георгій Прокопович ( 1776) — хоровий диригент, педагог, автор навчальної літератури
 Баранович Лазар (1616—1693) — український церковний, політичний і літературний діяч
 Баранович Максим Павлович (бл. 1730—після 1774) — український вчений-медик, доктор медицини, придворний співак 
 Баранович Олексій Іванович (1892—1961) — український історик, педагог, громадський діяч

Примітки 

Українські прізвища